Benny Wendt, è un ex calciatore svedese
 George Wendt, attore statunitense
 Guenter Wendt, è stato un ingegnere tedesco naturalizzato statunitense
 Joachim Wendt, è un ex schermidore austriaco
 Johann Amadeus Wendt,  è stato un filosofo, compositore e teorico della musica tedesco
 Oscar Wendt, è un calciatore svedese